La morte del presidente (Śmierć prezydenta) è un film del 1977 diretto da Jerzy Kawalerowicz.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici